Olav Kyrre (der Ruhige) (* ca. 1050; † 1093) war einer der beiden Söhne Harald Hardrådes. Er begleitete 1066 seinen Vater auf dessen letzten Feldzug nach England, war aber nicht an der Schlacht von Stamford beteiligt. Nach des Vaters Tod und seiner Heimkehr wurde er zusammen mit seinem Bruder Magnus Doppelkönig in Norwegen. Von weiteren Kampfhandlungen in seiner Regierungszeit ist nichts bekannt. Der dänische König Sven Estridsson soll einen Angriff auf Norwegen geplant haben. Stein Herdisson dichtete 1070 über den König Olav Kyrre und seinen Widersacher Sven Estridsson:
 An Sven will nicht
 der kampfstarke Fürst sein Erbland geben
 solange er sitzt in Kaupang
 wo der heilige König weilt.
 Seinem Geschlecht will Olav gönnen
 die Macht in ganz Norwegen.
 Hier darf Ulvs Sohn (= Sven) nicht
 sich Erbe nennen.

Jedenfalls kam der Plan nicht zur Ausführung. Vielmehr wurde die Abmachung zwischen Harald Hardråde und Sven, gemäß welcher gegenseitige Plünderungszüge unterbleiben sollten, 1068 erneuert. Die Verwaltung wurde neu organisiert, wenn die Sagas auch viele Veränderungen zu Beginn des 12. Jh. Olav Kyrre zugeschrieben haben mögen. Ihm wird fälschlicherweise die Gründung der Stadt Bergen zugeschrieben. Diese Zuschreibung kann aber als archäologisch widerlegt gelten. Die frühesten Spuren stammen aus der Zeit um 1130.

Er konnte nach einem Bericht eines englischen Abtes, der in Norwegen gewesen war, lesen und konnte Latein. Er hatte Interesse an Büchern und hatte ein Landgut in Båhuslän, wo er 1093 an einer Krankheit starb.

Familiäre Verbindungen 

Nach Halvdan Koht: Norske Dronninger. Oslo 1926.
Fett = Könige

Literatur 
 Claus Krag, Vikingtid og Rikssamling 800 – 1130. In: Aschehougs Norges Historie, Oslo 1995, ISBN 82-03-22015-0

Familienmitglied der Ynglinger (norwegisches Adelsgeschlecht)
Wikingerzeit
Herrscher (11. Jahrhundert)
Geboren im 11. Jahrhundert
Gestorben 1093
Mann